

Astronautica 
 Monge – nave della Marine nationale francese per prove, misurazioni e raccolta d'informazioni prevalentemente militari

Persone 
 Gaspard Monge – matematico e disegnatore francese, codificatore del metodo di Monge e che ha legato il suo nome anche all'equazione di Monge-Ampère
 Luis Alberto Monge Álvarez – politico costaricano
 Louis de Monge – ingegnere belga
 Mario Monge – calciatore salvadoregno
 Monge de Montaudon – nobile, monaco e trovatore
 Noelia Lorenzo Monge – cantante e attrice portoricana nota come Noelia

Pagine correlate 
 Place Monge